— фрегат в западном стиле, построенный по приказу правительства Сёгуната Токугавы в период Бакумацу в Японии в княжестве Сацума в ответ на экспедицию командора Перри и увеличения количества иностранных военных кораблей в территориальных водах Японии.

Литература 
 
 Furukawa, Hisao. Meiji Japan’s Encounter With Modernization. Southeast Asian Studies, Vol.33. No3, December 1995.

Ссылки 
 Shimadzu Nariakira designed the Hinomaru, Japan's national flag

Военные корабли Японии
Корабли Флота Токугавы